Antanifotsy ist eine madagassische Stadt im gleichnamigen Distrikt in der Region Vakinankaratra. Ihre Bevölkerung lag im Jahre 2001 bei 65.852 Einwohnern.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Einwohner leben zu 80 % von der Landwirtschaft, wobei sie hauptsächlich Reis, Mais, Kartoffeln anbauen. 16 % erwirtschaften ihren Lebensunterhalt im Dienstleistungssektor und 4 % im Handwerk.

Die Route nationale 7 verläuft westlich von Antanifotsy.

Klima 
In Antanifotsy herrscht subtropisches Gebirgsklima (Cwb). Die Jahresdurchschnittstemperatur beläuft sich auf 16,5 °C.

Städtepartnerschaften 
  La Possession, Frankreich (Réunion)

Einzelnachweise 

Ort in Vakinankaratra
Ort in Afrika